Список эпизодов американского телесериала «Агенты „Щ. И. Т.“», созданного Джоссом Уидоном и основанного на одноимённом комиксе компании Marvel о вымышленной организации по борьбе с преступностью. Является частью кинематографической вселенной Marvel. История начинается с того, что агент Фил Колсон (Кларк Грегг), который выжил после событий фильма «Мстители», работает в «Щ. И. Т.е» вместе с новой командой.

Агент Фил Колсон набирает специальную группу для борьбы с преступностью после событий фильма «Мстители». Новоиспечённой команде придётся не только сойтись в оперативной, а также исследовательской работе, но и характерами, чтобы дать отпор всем врагам организации «Щ. И. Т.».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
!! rowspan="2"| Эпизоды
!! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2" ! | Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранг
! Зрители США(миллионы)
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#F77F00;"|
| 1
| 22
| 24 сентября 2013
| 13 мая 2014
| 43
| 8,31
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#881E1E;"|
| 2
| 22
| 23 сентября 2014
| 12 мая 2015
| 76
| 7,09
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#BEBEBE;"|
| 3
| 22
| 29 сентября 2015
| 17 мая 2016
| 85
| 5,52
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#663F38;"|
| 4
| 22
| 20 сентября 2016
| 16 мая 2017
| 110
| 4,22
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#322D39;"|
| 5
| 22
| 1 декабря 2017
| 18 мая 2018
| 133
| 3,57
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#25427D"|
| 6
| 13
| 10 мая 2019
| 2 августа 2019
| 158
| 2,25
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#73CDE2"|
| 7
| 13
| 27 мая 2020
| 12 августа 2020
| TBA
| TBA 
|}

Список серий

Сезон 1 (2013—2014)

Сезон 2 (2014—2015)

Сезон 3 (2015—2016)

Сезон 4 (2016—2017)

Сезон 5 (2017—2018)

Сезон 6 (2019)

Сезон 7 (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 
 
 
 

Агенты «Щ. И.Т.»
Агенты «Щ. И.Т.»
Агенты «Щ. И.Т.»
Агенты «Щ. И.Т.»
Списки эпизодов телесериалов, основанных на комиксах Marvel
Списки:Кинематографическая вселенная Marvel